Parascatopse är ett släkte av tvåvingar. Parascatopse ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dyngmyggor
Parascatopse